Barckhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Barckhausen (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Franz Barckhausen (1892–1956), deutscher General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Joachim Barckhausen (1906–1978), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Drehbuchautor
 Johann Arnold Barckhausen (1651–1726), deutscher Rechtswissenschaftler
 Justus Christian Gottlieb Willibald Barckhausen (1748–1783), deutscher Arzt und Botaniker
 Konrad Heinrich Barckhausen (1677–1732), deutscher reformierter Theologe

Siehe auch:
 Barckhaus
 Barkhausen